Du monde entier peut faire référence à : 
 Du monde entier, recueil de poésie de Blaise Cendrars publié la première fois en 1919 ;
 Du monde entier, collection de livres créée en 1931 par les éditions Gallimard.